

Persone
 Andrea Mari detto Brio – fantino italiano
 Sergio Brio – allenatore di calcio ed ex calciatore italiano

Altro
 Ducati Brio – scooter prodotto dalla Ducati tra il 1963 e il 1967
 Nitrus Brio – personaggio dei videogiochi della serie Crash Bandicoot
 Brio – personaggio dei fumetti Marvel Comics
 Brio – azienda svedese di giocattoli